Огнёв — русская фамилия. Известные носители:

 
 Огнёв, Андрей Григорьевич (1902—1943) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Огнёв, Иван Михайлович (1902—1988) — Герой Советского Союза.
 Н. Огнёв (наст. имя Михаил Григорьевич Розанов; 1888—1938) — детский писатель.
 Огнёв, Николай Васильевич (1864—1918) — депутат I Государственной думы, священник, адвокат.
 Огнёв, Павел Егорович (1911—1987) — Герой Советского Союза.
 Огнёв, Сергей Иванович (1886—1951) — русский и советский биолог.

См. также 
 Огнев